Bard steht für:

 Bard College, ein privates College im US-Bundesstaat New York
 Bard Cycle Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 BARD Holding, einen deutschen Windkraftanlagenhersteller
 BARD Offshore 1, einen Offshore-Windpark in der Nordsee
 Bård, einen norwegischen männlichen Vornamen und Familiennamen (mit Namensträgern)
 Bard (Album), Musikalbum der Band Big Big Train

Orte in Italien:

 Bard (Aostatal), Gemeinde in der Region Aostatal

Gemeinden in Frankreich:

 Bard (Loire) im Département Loire
 Bard-le-Régulier im Département Côte-d’Or
 Bard-lès-Époisses im Département Côte-d’Or
 Bard-lès-Pesmes im Département Haute-Saône

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bard (Arkansas), im Greene County
 Bard (Iowa), im Louisa County
 Bard (Kalifornien), im Imperial County
 Bard (Nevada), im Clark County
 Bard (New Mexico), im Quay County
 Bard (Pennsylvania), im Bedford County
 Bard (South Dakota), im Hanson County – nicht mehr existent

im NRHP gelistete Objekte:
 Bard Infant School and St. James Chapel, in Hyde Park, New York, ID-Nr. 93000848
 Bard Springs Bathhouse, in Athens, Arkansas, ID-Nr. 93001073
 Bard Springs Dam No. 1, in Athens, Arkansas, ID-Nr. 93001074
 Bard Springs Dam No. 2, in Athens, Arkansas, ID-Nr. 93001075
 Bard Springs Picnic Shelter, in Athens, Arkansas, ID-Nr. 93001076

Weitere geografische Orte:

 Bard Branch, Fließgewässer im Burlington County, New Jersey
 Bard Creek, Fließgewässer im Clear Creek County, Colorado
 Bard Rock Creek, Fließgewässer im Dutchess County, New York
 Bard Lake, See im Imperial County, Kalifornien
 Bard Creek Mine, Mine im Clear Creek County, Colorado

Bard oder Bárd ist der Familienname folgender Personen:

 Albert S. Bard (1866–1963), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Bürgerrechtler in New York City
 Alexander Bard (* 1961), schwedischer Sänger, Musiker und Liedtexter
 Allen J. Bard (* 1933), US-amerikanischer Chemiker
 Antoine Marie Bard (1759–1837), französischer General
 August Friedrich Bard (1882–1961), deutscher Pastor und Politiker
 Betty Bard (1907–1958), amerikanische Schriftstellerin, siehe Betty MacDonald
 David Bard (1744–1815), US-amerikanischer Politiker
 Henri Bard (1892–1951), französischer Fußballspieler
 Jan-Andrea Bard (* 1981), Schweizer Jazzmusiker
 János Bárd (1908–1982), Bischof im kommunistischen Ungarn
 Marcelle Bard (1903–1988), Schweizer evangelische Geistliche und Frauenrechtlerin
 Maria Bard (1900–1944), Künstlername „Migo Bard“, deutsche Schauspielerin
 Melvin Bard (* 2000), französischer Fußballspieler
 Paul Bard (1839–1927), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher
 Philip Bard (1898–1977), US-amerikanischer Physiologe
 Ralph Bard (1884–1975), hoher Beamter der US Navy
 Sabine Bard (1946–2016), deutsche Politikerin (Die Grünen)
 Thomas R. Bard (1841–1915), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Barde (Begriffsklärung)
 Barden
 Baard
 Bart (Begriffsklärung)
 Google Bard, ein Chatbot von Google